Oláh Gusztáv (1857–1944) orvos, ideg- és elmegyógyász
 Oláh Gusztáv (1901–1956) kétszeres Kossuth-díjas operarendező, jelmez- és díszlettervező